

Cristianismo 
Marta de Betânia — personagem bíblica e santa cristã
Marta de Astorga — mártir do século III
Domus Sanctae Marthae — Palácio Santa Marta; no Vaticano

Toponímia 
Santa Marta (Colômbia) — capital do departamento de Magdalena
Favela Santa Marta — no Rio de Janeiro, Brasil
Estação Santa Marta — do metro da Cidade do México

Municípios da Espanha 
Santa Marta de los Barros — na província de Badajoz
Santa Marta del Cerro — na província de Segóvia
Santa Marta de Magasca — na província de Cáceres
Santa Marta de Tormes — na província de Salamanca
Santas Martas — na província de Leão

Portugal
Santa Marta de Penaguião — município do distrito de Vila Real
Santa Marta do Pinhal — localidade no concelho do Seixal

Freguesias
Santa Marta (Penafiel)
Santa Marta do Bouro — no concelho de Amares
Santa Marta de Portuzelo — no concelho de Viana do Castelo

Ex-freguesias
Santa Marta (Penafiel)
Santa Marta da Montanha — no concelho de Vila Pouca de Aguiar

Outros usos 
Drymophila hellmayri — ave da Colômbia
Santa Marta Beach Soccer — equipa de futebol de areia da Colômbia

Marta